Chapois peut désigner :

Toponyme 

 Chapois, hameau de Gosselies, section de la ville belge de Charleroi. 
 Chapois, localité belge de la commune de Ciney.
 Chapois, commune française.

Patronyme 

Adolphe Drion du Chapois, industriel et homme politique belge.
Ernest Drion du Chapois, homme politique belge.

Lien externe 
 

Patronyme belge